La Türkiye Kupası 1994-1995 è la 33 edizione della coppa di Turchia.

Il torneo è iniziato il 21 settembre 1994 ed è terminato il 5 aprile 1995.

Il trofeo è stato vinto dal Trabzonspor che in finale ha battuto il Galatasaray.

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Quinto turno

Sesto turno

Quarti di finale

Semifinale

Finale

Andata

Ritorno 

Edizioni della Türkiye Kupası